Puchar Karaibów 1992 – czwarta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Trynidadzie i Tobago w dniach 17-27 czerwca 1992.

Zachowano formułę turnieju z poprzedniej edycji. Jamajka jako obrońca tytułu oraz Trynidad i Tobago jako gospodarz, miały zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiło się 20 reprezentacji. Jamajka jako obrońca tytułu oraz Trynidad i Tobago jako gospodarz turnieju zostały zwolnione z obowiązku przechodzenia przez eliminacje. Drużyny podzielono na 5 grup po 3 lub 4 zespoły. Jedynie Kuba i Anguilla rozegrały dwumecz o awans. Zwycięzcy pięciu grup awansowali do turnieju finałowego.

Grupa 1 

Mecze rozgrywano w Bridgetown, Barbados.

Źródło:

Grupa 2 

Mecze rozgrywano w Philipsburg, Sint Maarten

Źródło:

Grupa 3 

Mecze rozgrywano w Paramaribo, Surinam.

Źródło:

Grupa 4 

Mecze rozgrywano w Basseterre, Saint Kitts i Nevis

Źródło:

Grupa 5 

Mecze rozgrywano w Castries, Saint Lucia

Źródło:

Grupa 6 

Źródło:

Turniej finałowy 

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zobacz też 

 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy